Burksville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burksville (Illinois)
 Burksville (Missouri)
 Burksville Station (Illinois)
Siehe auch
 Burkesville
 Burkville